Солодка Даруся — повість української письменниці Марії Матіос.
 Солодка Даруся (фільм) — екранізація роману “Солодка Даруся”.